Dürrenbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Dürrenbach (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dürrenbach (Wurzbach), Siedlung der Stadt Wurzbach, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Gewässer:

 Dürrenbach (Altbach), linker Zufluss des Altbachs (zur Reichen Ebrach) bei Stolzenroth, Gemeinde Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Dürrenbach (Auerbach, Erisried), linker Zufluss des Auerbachs (zur Westernach) bei Erisried, Gemeinde Stetten, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Dürrenbach (Auerbach, Reichau), rechter Zufluss des Auerbach (Günz) (zur Günz) vor Reichau, Gemeinde Boos (Schwaben), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Dürrenbach (Bregenzer Ach) – zwei Zuflüsse der Bregenzer Ach im Bezirk Bregenz, Vorarlberg; flussabwärts:
 Dürrenbach (Bregenzer Ach, Au), linker Zufluss der Bregenzer Ach bei Schoppernau und Au (Vorarlberg)
 Dürrenbach (Bregenzer Ach, Mellau), linker Zufluss der Bregenzer Ach bei Mellau
 Dürrenbach (Brennberger Bach), linker Zufluss des Brennberger Bachs (zum Rötenbach, zur Hofser Ach, zur Lautracher Ach oder Lautrach) in Rungatshofen, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Dürrenbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach nach Untersiggingen, Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Dürrenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Bacharnsdorf, Gemeinde Rossatz-Arnsdorf, Bezirk Krems-Land
 Dürrenbach (Enns), rechter Zufluss der Enns (Fluss) bei Lehen, Gemeinde Haus (Steiermark), Bezirk Liezen
 Dürrenbach (Fils), linker Zufluss der Fils (Fluss) am Ortsende von Deggingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Dürrenbach (Gaflenzbach), Dürnbach oder Altrappelsbach, linker Zufluss des Gaflenzbachs oder der Gaflenz bei Weyer im Ennstal, Oberösterreich
 Dürrenbach (Hembach), rechter Zufluss des Hembach (Rednitz) (zur Rednitz) vor Dürrenhembach, Markt Wendelstein, Landkreis Roth, Bayern
 Dürrenbach (Hofser Ach), rechter Oberlauf der Hofser Ach (zur Lautracher Ach oder Lautrach) bis Ausnang, Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Dürrenbach (Horbach), rechter Zufluss des Horbach (Itterbach) (zum Itterbach, zur Murg) in Bad Rotenfels, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Dürrenbach (Michelbach), linker Zufluss des Michelbach (Murg) (zur Murg) bei Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Dürrenbach (Reiche Ebrach), linker Zufluss der Reichen Ebrach gegenüber Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Dürrenbach (Rhein), Oberlauf auch Mühlen-Dorfbach, rechter Zufluss des Hochrheins in Rheinfelden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Dürrenbach (Rheintaler Binnenkanal), linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals bei Montlingen, Gemeinde Oberriet, Wahlkreis Rheintals Kanton St. Gallen
 Dürrenbach (Steinach), rechter Zufluss des Hauptstrang-Oberlaufs Wendenbach der Steinach (Neckar, Nürtingen) vor Neuffen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Dürrenbach (Weißenbach), linker Zufluss des Weißenbach (Traun, Bad Goisern) in Weißenbach bei Bad Goisern, Salzkammergut, Oberösterreich
 Dürrenbach (Windauer Ache), linker Zufluss der Windauer Ache bei Westendorf (Tirol), Bezirk Kitzbühel

Dürrenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Theodor Klotz-Dürrenbach (1890–1959), österreichischer Maler und Grafiker 

Siehe auch:
 Dirnbach
 Dürnbach
 Dürrentalbach
 Dürrer Bach
 Dürrnbach
 Dürrenbacher Hütte